El Bac de la Pineda és una obaga del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental, dins del territori del poble de Riells del Fai.

És a l'oest de les masies de la Pineda i de la Font de la Pineda, al peu dels Cingles del Perer. És al nord-oest del Bosc de la Pineda i al sud i sud-oest de les Vinyes de la Pineda i de les Costes de la Pineda.

Pineda, bac
Pineda